Примера Дивисьон 1988/1989 () — 59-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar 
 Чемпионат Аргентины 1988/89 на rsssf.com

1988/1989
Аргентина
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1988 году
1989 год в Аргентине